Żeriebcowo () – nazwa toponimów w Rosji

m.in.:

 Żeriebcowo – wieś w obwodzie iwanowskim
 Żeriebcowo – wieś w rejonie kurskim obwodu kurskiego
 Żeriebcowo – wieś w obwodzie moskiewskim
 Żeriebcowo – wieś w obwodzie jarosławskim

Zobacz także 
 Żeriebcowo – stacja kolejowa  w obwodzie nowosybirskim

Strony ujednoznaczniające